Der La vache qui lit war ein Kinder- und Jugendbuchpreis, der unter diesem Namen von 1976 bis 2001 vom Kinderbuchladen Zürich verliehen wurde. Der französische Name La vache qui lit (dt.: „die Kuh, die liest“) ist eine Abwandlung des Markennamens La vache qui rit (dt.: „die Kuh, die lacht“) eines bekannten französischen Streichkäses.

Unter dem Namen Zürcher Kinderbuchpreis wird der Preis seit 2017 erneut vergeben. Ausgezeichnet werden sollen „neue Kinderbücher, die sich an Kinder im Grundschulalter richten“. Dotiert ist der Preis mit 5000 Schweizer Franken. 2017 wurde Enno Anders von Astrid Frank ausgezeichnet (empfohlen für jugendliche Leser ab 10 Jahren), 2018 Ein Sommer in Sommerby von Kirsten Boie und 2019 Sonne, Moon und Sterne von Lara Schützsack (empfohlen ab 10 Jahren). 2020 ging der Preis an Das Internat der bösen Tiere – Die Prüfung von Gina Mayer; 2021 wurde der Preis COVID-19-bedingt nicht vergeben.

Preisverleihungen

Nominierungen für die Auswahlliste 

 Nelly Däs
 1994 & 1995 Elisabeth Zöller für Und wenn ich zurückhaue und Schwarzer, Wolf, Skin

Einzelnachweise 

Literaturpreis (Schweiz)
Kinder- und Jugendliteraturpreis
Literatur (Zürich)
Erstverleihung 1976
Rind als Namensgeber